Vaderlands Front is een benaming van verschillende overkoepelde organisaties, veelal in communistische landen

Vaderlands Front (Bulgarije)
Vaderlands Front (Vietnam)
Vaderlands Front (Oostenrijk)